Ассирийский язык — название двух семитских языков:

 Ассирийский диалект — один из диалектов аккадского языка на территории Ассирии, позднее развившийся в самостоятельный язык.
 Ассирийский литературный язык — литературный новоарамейский язык, используемый ассирийцами.